Dynamit kan henvise til:

 Dynamit – sprængstof baseret på nitroglycerin
 Dynamit (film fra 1909) – en dansk kortfilm instrueret af ubekendt
 Dynamit (film fra 1929) – amerikansk dramafilm fra 1929 af Cecil B. DeMille
 Dynamit (film fra 1935) – den amerikanske film Black Fury fra 1935